Ben Knapen, une personnalité politique néerlandaise (1951 -).
 La rue Knapen à Bruxelles.